Albertina – museo nel centro storico di Vienna (Austria)
 Albertina – comune del Minas Gerais (Brasile)
 Albertina – nome con cui è comunemente nota l'Università di Königsberg
 Albertina – diminutivo del nome proprio Alberta

Pagine correlate 
 Alberta (disambigua)
 Accademia Albertina
 Santa Albertina